Анато́лий Бори́сович Соловья́ненко (; 25 сентября 1932 — 29 июля 1999) — советский и украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР (1975). Лауреат Ленинской (1980) и Государственной премии Украины им. Т. Шевченко (1997). Герой Украины (2008, посмертно). Национальная легенда Украины (2022, посмертно).

Биография 
Родился 25 сентября 1932 года в Сталино (ныне Донецк, Украина) в потомственной шахтёрской семье.

Учился в Донецком политехническом институте. После окончания третьего курса был в Ленинграде у своего друга, который предложил ему показать свои вокальные способности бывшей солистке Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова М. Т. Фитингоф. По её рекомендации пришёл на отборочное прослушивание в Ленинградскую консерваторию и, хотя по его итогам не был допущен к экзаменам, получил от М. Т. Фитингоф рекомендательное письмо к А. Н. Коробейченко, у которого с 1952 года стал заниматься вокалом. Занятия продолжались до 1962 года. За это время в 1954 году с отличием окончил институт, поступил в аспирантуру и стал работать преподавателем на кафедре инженерной графики. Участвовал в концертах художественной самодеятельности.

В 1962 году произвёл сенсацию на смотре народных талантов в Киеве, уверенно и профессионально исполнив произведения мирового тенорового репертуара — арию
Радамеса из «Аиды» Дж. Верди и ариозо Канио из «Паяцев» Р. Леонкавалло. В качестве стажёра в том же году был приглашён в Киевский театр оперы и балета им. Т. Шевченко. Спустя год, победив в конкурсе молодых вокалистов, получил право стажироваться в театре «Ла Скала» (Милан) под руководством Дж. Барра (Gennaro Barra-Caracciolo); стал лауреатом конкурса «Неаполь против всех». Его песня «Serate a Mosca» попала в национальный хит парад Италии 1965 года и затем вышел диск-миньон (Ricordi SRL 10.369) с двумя песнями: «Serate a Mosca» и «Scorre il Volga».

После возвращения, в течение 30 лет (1965—1995) был солистом Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко. В его репертуаре — 18 оперных партий.

Много концертировал. В обширном репертуаре арии из опер, романсы, украинские и русские народные, неаполитанские песни.

Свободно владел итальянским языком.

В 1978 году, уже будучи народным артистом СССР, окончил Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) (учился у Е. Чавдар).

Гастролировал по городам СССР и за рубежом: США, Болгария, Италия, Румыния, Германия, Япония, Австралия, Канада, Чехословакия, Бельгия, Монголия, Новая Зеландия, Куба.

Несколько сезонов выступал в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), где исполнял партии в операх Р. Штрауса, Дж. Верди, П. Масканьи. Сотрудничал с «Ансамблем скрипачей Сибири», записав с ним несколько романсов.

В 1980 году стал лауреатом Ленинской премии, а денежное вознаграждение за неё передал в Фонд Мира.

В 1990 году, в числе 14 всемирно известных теноров, принимал участие в концерте, посвящённому 100-летию со дня рождения великого итальянского тенора Б. Джильи, проходившем в Вероне на сцене Арена ди Верона. Этот концерт был также выпущен на DVD-диске в 1990 году.

В 1997 году открыл своим выступлением гала-представление международного фестиваля «Сходы до Неба».

Записал 18 грампластинок (арии, романсы, песни).

Умер 29 июля 1999 года в Козине Киевской области от инфаркта, где и был похоронен.

Семья 
 Жена — Светлана Дмитриевна (род. 1943)
 Сын — Андрей, бизнесмен, живёт и работает в Канаде
 Сын — Анатолий (род. 1980), главный режиссёр Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченко в Киеве (с 2011). Народный артист Украины (2008).

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 2008 — за значительный личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, весомые творческие достижения и по случаю 140-летия со дня основания Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко, посмертно)
 Отличие Президента Украины «Национальная легенда Украины» (20 августа 2022, посмертно) — за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении её государственности, защите Отечества и служении Украинскому народу, весомый вклад в развитие национального образования, искусства, спорта, здравоохранения я, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельности.
 Заслуженный артист Украинской ССР (1967)
 Народный артист Украинской ССР (1969)
 Народный артист СССР (1975)
 Ленинская премия (1980) — за оперные партии и концертные программы последних лет
 Государственная премия Украины им. Т. Шевченко (1997) — за концертные программы (1993—1996)
 Орден Дружбы народов (1982)
 Почётный знак отличия Президента Украины (1993)
 Знак «Шахтёрская слава» III степени (1982)
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 1998)
 Серебряный орден «Слава на верность Отчизне» III степени (Международный академический рейтинг популярности и качества товаров и услуг «Золотая фортуна»)
 Государственная премия Автономной Республики Крым за 1995 год

Партии 

 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Владимир Игоревич
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ленский
 «Травиата» Дж. Верди — Альфред
 «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского — Андрей
 «Фауст» Ш. Гуно — Фауст
 «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Надир
 «Богема» Дж. Пуччини — Рудольф
 «Риголетто» Дж. Верди — герцог Мантуанский
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Самозванец
 «Сельская честь» П. Масканьи — Туридду
 «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Эдгар
 «Фра-Дьяволо» Д. Обера — Фра-Дьяволо
 «Трубадур» Дж. Верди — Манрико
 «Манон» Ж. Массне — де Грие
 «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси
 «Реквием» Дж. Верди — Тенор

Фильмография 
  — Новогодний календарь (музыкальный фильм)
  —  (музыкальный фильм) — вокал
  — В старых ритмах (музыкальный фильм) — вокал
  — Фауст (фильм-опера) — вокал
  — Песня о Днепре (музыкальный фильм)

Память 
 В Донецке, в честь певца назван театр оперы и балета. У театра установлен памятник Анатолию Соловьяненко.
 Памятник певцу установлен в Киеве на улице Институтской, там же установлена мемориальная доска (ул. Институтская, 16).
 На киностудии им. А. Довженко был снят музыкально-художественный фильм «Вызов судьбе» с участием А. Б. Соловьяненко.
 В 1982 году вышла книга А. К. Терещенко «А. Соловьяненко», посвящённая творческому и жизненному пути певца и переизданная в 1988 году.
 В честь певца названа малая планета (6755) Соловьяненко.
 В его честь в 1999 году была выпущена памятная монета «Анатолий Соловьяненко»

Примечания

Литература 
 Рыцарь оперного искусства : [А.Соловьяненко] / В. Герланец // МЕРКУРИЙ (г. Донецк). — 2007. — № 10. — С. 62—63.

Ссылки 

 
 
 
 
 

Академические музыканты Украины
Академические музыканты СССР
Теноры
Выпускники Киевской консерватории
Выпускники Донецкого технического университета
Исполнители народных песен
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Персоналии:Донецкий театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные в Обуховском районе
Лауреаты премии Автономной Республики Крым